Tahiti est représentée dans différents concours de beauté féminin à travers le monde.

Représentation de Tahiti à Miss Monde

Représentation de Tahiti à Miss International

Représentation de Tahiti à Miss Terre

Galerie

Représentation de Tahiti à Miss Intercontinental 

Miss Tahiti 1995, Timeri Baudry, est Miss Intercontinental 1996.

Notes et références 

Tahiti
Tahiti
Tahiti